Еліста — місто на півдні Росії, столиця Калмикії.
 Еліста — аеропорт, розташований поблизу міста Еліста.